est la formule brute de plusieurs isomères.

 hydromorphone, numéro CAS 
 morphine, numéro CAS 
 pipérine, numéro CAS